В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (фінал)
  Івонн Гулагонг (переможниця)
  Розмарі Казалс (1-ше коло)
  Бетті Стеве (півфінал)

 Діанне Фромгольтц (1-ше коло)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Міма Яушовець (1-ше коло)
 Трейсі Остін (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1978